Влади́мир Афана́сьевич Карава́ев:
 Караваев, Владимир Афанасьевич (1811—1892) — русский врач, хирург.
 Караваев, Владимир Афанасьевич (1864—1939) — учёный-энтомолог и педагог.